YYQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Churchill (Manitoba) (Canada)